OLPC steht für:
 One Laptop per Child, Projekt für Lerncomputer, siehe OLPC XO-1
 One Love Peace Concert, Konzert im Jahr 1978

OLPC